David Adekunle Adeyanju est un motocycliste, humanitaire et mécène nigérian. 
Il est notoire pour avoir relié Londres à Lagos à moto dans le cadre d'un voyage humanitaire.

Biographie

Enfance, éducation et débuts

Notoriété 
David Adekunle Adeyanju est membre du Rotary Club de Ikoyi et de la fédération des cyclistes du Nigeria.

Le 17 janvier 2022, dans le cadre d'un voyage humanitaire, il part de Londres pour relier Lagos. Il roule pendant 13 jours dans un voyage dui durera 43 jours; avec des arrêts programmés par ses sponsors pour soutenir les populations locales touchées par la poliomyélite.

David Adekunle Adeyanju est aussi titulaire de quelques exploits sportifs tel l'ascension du mont Kilimandjaro qu'il documente.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Stéphane Peterhansel

Liens externes 

 

Personnalité nigériane du XXIe siècle
Date de décès non renseignée (XXe siècle)